Байссама Санко (фр. Baïssama Sankoh, нар. 20 березня 1992, Ножан-сюр-Марн) — французький і гвінейський футболіст
 Очко Санко — справжнє прізвище Нагові́цин Олекса́ндр Ники́форович (*1909, присілок Омутниця, Глазовський район — †25 червня 1952) — удмуртський поет, журналіст.
 Санко-Мару, Новий Ганновер Кавієнг Санко-Мару (Sanko Maru) — транспортне судно.